Benefiziatenhaus steht für:

allgemein
 Wohnhaus für einen Benefiziat
speziell
 Benefiziatenhaus (Apfeltrach)
 Benefiziatenhaus (Dettelbach), siehe Falterstraße 9 (Dettelbach)
 Benefiziatenhaus (Kirchhaslach)
 Benefiziatenhaus (Lauingen)
 Benefiziatenhaus (Oberschweinbach)